Carl Helsted (1818-1904), musicien et compositeur danois ;
 Edvard Helsted (1816-1900), musicien et compositeur danois, frère de Carl ;
 Gustav Helsted (1857-1924), organiste et compositeur danois, fils de Carl ;
  (1809-1875), peintre et professeur de dessin danois.